Reel to Real steht für:

 Reel to Real (Album), Musikalbum von Love (1975)
 Reel 2 Real, US-amerikanisches Duo